Plusieurs villes ou communes possèdent une rue d'Oran :

Rue d'Oran à Lyon
 Rue d'Oran à Marseille
 Rue d'Oran à Paris

Rue d'Oran à Casablanca

Oran